Adalric est un prénom d'origine germanique dont les racines sont adal : noble et ric : puissant ou roi.

Personnalités portant ce prénom 

Etichon-Adalric d'Alsace
 Saint Adalric, de son nom  de naissance Adalric de Souabe, (973-?), moine au monastère d'Einsiedeln puis ermite sur l'île d'Ufenau.
 Saint Adalric était un petit garçon, martyrisé pour avoir essayé de protéger l’autel de l'abbaye de Bèze (Côte-d'Or - France), contre les envahisseurs normands. Mort en 888. Fête le 21 mai.

Prénom masculin
Prénom français